Manchester United steht für:

 Manchester United, englischer Fußballverein
 Manchester United W.F.C., englischer Frauenfußballverein
 Manchester United FC, ehemaliger Name des gibraltarischen Fußballvereins Manchester 62 FC

Siehe auch:

 FC United of Manchester, englischer Fußballverein